Dordogne kan betrekking hebben op:

 Dordogne (rivier), rivier in Frankrijk die ontspringt in het Centraal Massief;
 Dordogne (departement), Frans departement.